São Brissos steht für:

 São Brissos (Beja), Gemeinde im Distrikt Beja, Portugal
 São Brissos (Kapelle), Kapelle im Distrikt Beja, Portugal